Die Communauté de communes du Plateau Picard ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Oise in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 23. Dezember 1999 gegründet und umfasst 52 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Le Plessier-sur-Saint-Just.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Plateau Picard
Gegründet 1999